Die Saison 1990/91 war die vierte Spielzeit der Elitserien.
Der Titelverteidiger Wasa SK und der SK Rockaden Stockholm lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das der Wasa SK erneut knapp für sich entscheiden konnte. Aus der Division I waren aufgrund der Aufstockung der Elitserien auf 10 Mannschaften mit der Schacksällskapet Manhem, dem Limhamns SK, der Solna Schacksällskap und dem SK Passanten vier Vereine aufgestiegen. Während Manhem, Limhamn und Solna den Klassenerhalt erreichten, musste der SK Passanten zusammen mit dem Lunds ASK absteigen.
Eine Kuriosität stellte der Umstand dar, dass Thomas Ernst im Laufe der Saison zunächst für den SK Kamraterna und später für den Wasa SK antrat.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 7. und 28. Oktober, 11. November, 9. Dezember 1990, 13. Januar, sowie 3., 22., 23. und 24. Februar 1991. Die letzten drei Runden wurden zentral in Göteborg gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde (PDF; 9,27 MB) in Tidskrift för Schack 9/1990, S. 380 (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. und 4. Runde (PDF; 9,03 MB) in Tidskrift för Schack 10/1990, S. 426 (schwedisch)
 Ergebnisse der 5. Runde (PDF; 8,86 MB) in Tidskrift för Schack 1/1991, S. 14 (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. Runde (PDF; 9,51 MB) in Tidskrift för Schack 2/1991, S. 56 (schwedisch)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde und Endstand (PDF; 9,5 MB) in Tidskrift för Schack 3/1991, S. 102f. (schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1990
Schachveranstaltung 1991